Mesa de mezclas puede hacer referencia a:

 Mesa de mezclas de audio, dedicada a la mezcla del audio o sonido.
 Mesa de mezclas de vídeo, dedicada a la mezcla del vídeo o imagen.